Даволи:

 Даволи — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Катандзаро.
 Даволи, Нинетто (род. 1948) — итальянский актёр.